Botcharov (masculin ; ) ou Botcharova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Alexandre Botcharov (1975-), coureur cycliste russe
 Nina Botcharova (1924-2020), gymnaste soviétique
 Sergueï Botcharov (1929-2017), critique et historien littéraire soviétique puis russe
 Stanislav Botcharov (1991-,) joueur de hockey sur glace russe

Patronyme russe